Rock and Roll Heart () — седьмой сольный студийный альбом американского музыканта Лу Рида, выпущенный в октябре 1976 года на лейбле Arista.

Производство 
Альбом стал первой пластинкой Лу Рида, выпущенным на лейбле Arista, контракт с которым спас Рида от банкротства. Автором обложки выступил фотограф Мик Рок.

Список композиций 
Все песни были написаны Лу Ридом.

Примечания

Литература 
 

Альбомы Лу Рида
Альбомы, спродюсированные Лу Ридом
Альбомы Arista Records
Альбомы, оформленные Миком Роком